Ла Бахадита има више значења:

 Ла Бахадита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бахадита (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику